

Lokalizacje

Wielka Brytania 
 Etal – wieś

Inne 
 Etal – wyspa w archipelagu Karoliny

Zobacz też 
 Ettal
 klasztor Ettal